Solbrig ist der Familienname folgender Personen:

 Dalton Solbrig (* 1997), US-amerikanischer Volleyballspieler
 David Solbrig (1658–1730), deutscher evangelischer Theologe
 Erika Solbrig, deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Horst-Dieter Solbrig (1929–1999), deutscher Jurist, Generalstaatsanwalt 
 Inge Solbrig-Combrinck (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Maria Marschall-Solbrig (1897–1979), deutsche Lyrikerin, Kommunalpolitikerin und Bibliothekarin, Gegnerin des NS-Regimes, siehe Hans Marschall (Politiker)
 Max Solbrig (1889–1959), deutscher SA-Führer
 Johann Solbrig (1778–1850), deutscher Gutsbesitzer
 Otto Thomas Solbrig (* 1930), argentinischer Evolutionsbiologe (botanischer Name ), siehe Liste der Mitglieder der American Academy of Arts and Sciences/1974
 Veit Solbrig (1843–1915), deutscher Arzt